Un concerto grosso est une forme musicale concertante relevant de la tradition italienne.

Œuvres
 Concerto grosso  d'Ernest Bloch
 Concerto grosso opus 3  de Georg Friedrich Haendel
 Concerto grosso opus 3  de Georg Friedrich Haendel
 Concerto grosso opus 3  de Georg Friedrich Haendel
 Concerto grosso opus 3  de Georg Friedrich Haendel
 Concerto Grosso  d'Alfred Schnittke